Пётр Дья́ков:
 Дьяков, Пётр Михайлович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Дьяков, Пётр Николаевич (1788—1860) — генерал, сенатор, генерал-губернатор Смоленский, Витебский и Могилёвский.
 Дьяков, Пётр Егорович (1912—1991) — сибирский тракторист, прототип героя песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе».